Ви́ктор Вячесла́вович Па́нченко (29 мая 1963, Георгиевск, Ставропольский край, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, нападающий. После завершения игровой карьеры — футбольный агент, имеющий лицензию РФС.

Карьера 
Начинал занятия футболом в Георгиевске, в местной футбольной школе. Первый тренер — Г. В. Томасян. Затем Панченко взяли в группу подготовки «Машука» из соседнего Пятигорска. Вместе со сборной «Трудовых резервов» выиграл первенства РСФСР и Союза, одновременно сумел окончить школу с золотой медалью.

В 1980—1981 провел два года в дубле «Динамо» Ставрополь, а в 18 лет зачислен в состав «Турбины» Брежнев. Играл на первенство города, за заводскую команду. В 1985—1986, проходя армейскую службу, играл за «Спорт» Таллин. В 1987—1988, 1990—1991 годах выступал за липецкий «Металлург» во 2-й лиге чемпионата СССР. В общей сложности провел за этот клуб 120 игр и забил 63 гола, что является одним из лучших показателей в истории клуба.

Переход Панченко в новороссийский «Цемент» стал одним из первых случаев в СССР (наряду с переходом Олега Саленко из «Зенита» в «Динамо» Киев), когда за футболиста были заплачены деньги — 6,5 тыс. рублей. Пропустил большинство сезона-1990 из-за травмы и неудачной операции.

На высшем уровне выступал за московский «Локомотив» и «КАМАЗ» Набережные Челны. Лучший бомбардир чемпионата России 1993 года (21 гол). 26 марта 1994 года в матче с владикавказским «Спартаком» забил пять мячей. Кроме Панченко за всю историю чемпионатов России пять мячей в одной игре забивал только Олег Веретенников в 1998 году.

Обладал сильным ударом с правой ноги, также отличался хорошим голевым чутьём, нередко забивая мячи в результате рикошетов, когда мяч отскакивал в ворота от различных частей тела.

В 1993 году был включён в список 33 лучших футболистов чемпионата России на втором месте. Закончил карьеру в 1997 году в клубе «Торпедо» Георгиевск. Позже был главным тренером, президентом и главным спонсором клуба. Стал одним из первых официальных футбольных агентов в России.

В мае 2008 года Панченко был назначен на должность руководителя селекционного отдела московского ЦСКА вместо Владимира Салькова. Ранее Панченко в рамках своей агентской деятельности был причастен к ряду приобретений армейского клуба. Также работал на аналогичной должности в «Динамо» Москва, спортивным директором в ФК «Химки», директором селекционно-аналитического департамента ФК «Локомотив» Москва. Является руководителем благотворительного фонда своего имени.

В июле 2019 года назначен на должность генерального директора клуба СКА (Ростов-на-Дону), а с октября 2019 до июля 2021 года работал спортивным директором ростовской команды.

2 июля 2022 года был официально объявлен спортивным директором «Новосибирска». 7 сентября того же года сибирский клуб сообщил о расторжении договора с Панченко по взаимному соглашению сторон.

Семья 
Первая супруга Елена, скончалась, сын Кирилл Панченко, нападающий. Вторая супруга Жанна, скончалась, сын Филипп.

Примечания

Ссылки 
 Взлет и падение бомбардира Панченко — «Спорт-Экспресс», 5 февраля 2000

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Турбина» Набережные Челны
Игроки ФК «Портовик» Керчь
Игроки ФК «Спорт» Таллин
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «КАМАЗ-2»
Игроки ФК «Торпедо» Георгиевск
Футбольные тренеры России
Футбольные агенты
ФК ЦСКА Москва